Centaura puede referirse a:
El género botánico Centaurea.
El nombre común de la planta Anagallis arvensis.
El nombre común de la planta Blackstonia perfoliata.
El nombre común de la planta Centaurea cephalariifolia.
El nombre común de la planta Centaurium erythraea.
El nombre común de la planta Centaurium pulchellum.